Поссель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Поссель, Грегори (1941—2011) — американский археолог и антрополог, специалист по Древней Индии.
 Поссель, Рене де (1905—1974) — французский математик, один из основателей группы Бурбаки.